Фе́йгин, Ма́рк: Фейгин, Марк Захарович (род. 1971) — российский политик, адвокат.
 Фейгин, Марк Исаакович (1928—2015) — российский учёный.